Bâcu (okręg Giurgiu)  – wieś w Rumunii, w okręgu Giurgiu, w gminie Joița
 Bâcu (okręg Jassy) – wieś w Rumunii, w okręgu Jassy, w gminie Ipatele